Braesicke ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Braesicke, deutscher Pädagoge und Verfasser von Lehrbüchern und Nachschlagewerken 
 Hugo Braesicke (1843–1898), Oberbürgermeister von Bromberg
 Rudolf Braesicke (1841–1920). Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags